Il doppio dell'Internationaux de Strasbourg 2008 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2008.

Yan Zi and Zheng Jie erano le detentrici del titolo, ma la Zheng non ha partecipato quest'anno.
Solo la Yan ha partecipato facendo coppia con Tetjana Perebyjnis e hanno vinto in finale 6–4, 6–7(3), 10–6, contro 
Yung-jan Chan e Chia-jung Chuang.

Teste di serie

  Yung-jan Chan /  Chia-jung Chuang (finale)
  Tetjana Perebyjnis /  Zi Yan (campionesse)

 Janette Husárová /  Flavia Pennetta (quarti, ritiro per infortunio muscolare alla Pennetta)
 Marija Korytceva /  Vladimíra Uhlířová (quarti)

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni

Internationaux de Strasbourg 2008